Walla Walla kan syfta på:

Walla Walla (etnisk grupp) – nordamerikansk indianstam inom USA:s ursprungsbefolkning
Walla Walla Vallis – en dal på planeten Mars

Geografi

Australien 

 Walla Walla (ort), New South Wales, Greater Hume Shire,

USA 

 Walla Walla, Washington, countyhuvudort, Walla Walla County,

Se även
Walla Walla County – ett county i delstaten Washington, USA
Walla Walla-floden – en flod i nordvästra USA

Se även
Wagga Wagga

Reduplikativa ortnamn
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar